Alva de Tormes (Alba de Tormes) é um município da Espanha na província de Salamanca, comunidade autónoma de Castela e Leão, de área 46,55 km² com população de 4844 habitantes (2004) e densidade populacional de 104,06 hab/km².

Historia 

Alva de Tormes é um município histórico. A sua fundação ou repovoamento foi feita pelos reis de Leão na Idade Média, que criaram o concelho de Alva, do qual passaram a depender os povoados da comarca e cuja capital era Alva de Tormes, excelentemente situada para controlar a passagem do rio Tormes, formando parte o concelho albense do Reino de Leão. O Alfoz de Alva de Tormes esteve dividido em vários quartos: Cantalberque, Allende el Río, Rialmar e a própria vila de Alva de Tormes e seus anexos. Por outro lado, em 4 de julho de 1140 o rei Afonso VII de Leão outorgou à vila de Alva um foral próprio.

Devido à sua importância o alfoz de Alva foi um senhorio de realengo dependente da monarquia leonesa, e consta que em finais do século XIII pertenceu ao infante D. Pedro, que era filho de Afonso X, o Sábio e da rainha Violante de Aragão.

Posteriormente, Alva de Tormes passou para mãos de Alfonso de la Cerda, que era filho do infante Fernando de la Cerda e neto de Afonso X, e esteve em seu poder até 1312, quando o rei Fernando IV de Castela a incorpora no realengo junto com a vila de Béjar.  

Em 1429 o rei João II entrega-a ao bispo Gutierre Álvarez de Toledo, da casa de Álvarez de Toledo, tomando o título de senhor da vila de Alva de Tormes. A partir desse momento a história da vila esteve intimamente ligada à casa de Alva. A vertiginosa ascensão familiar foi acompanhado pela elevação do senhorio a Condado de Alva de Tormes em 1439 e finalmente transformado em Ducado de Alva de Tormes desde 1472, título nobiliário outorgado pelo rei Henrique IV em favor de García Álvarez de Toledo y Carrillo de Toledo, o I duque de Alva.

Posteriormente, Alva de Tormes teve fama por ser a localidade onde morreu Santa Teresa de Jesus, mística e Doutora da Igreja, e é onde se conserva o seu corpo incorrupto.

Com a criação das atuais províncias em 1833, Alva de Tormes ficou enquadrada na província de Salamanca, dentro da Região Leonesa, sendo cabeça de comarca até esta ter sido extinta e integrada na de Salamanca.

Demografia

Ver também 
 Condado de Alva de Tormes
 Duque de Alva

Ligações externas
 
 

Municípios de Salamanca (província)
Casa de Alba
Municípios da Espanha por nome
Municípios por nome de Castela e Leão
Localidades da Espanha
Localidades de Castela e Leão
Localidades de Salamanca (província)